Конституционный референдум в Республике Берег Слоновой Кости прошёл 28 сентября 1958 года в рамках общего Французского конституционного референдума, проводившегося во всём Французском сообществе. В случае одобрения новой Конституции Франции Берег Слоновой Кости оставался в составе Сообщества, в случае неодобрения он становился независимым государством. Конституция была одобрена 99,99 % голосов, и страна сохранила статус французской заморской территории.

Результаты

См. также 
 Французский конституционный референдум (1958)

Примечания 

Конституционные референдумы
Референдумы 1958 года
1958 год в Кот-д’Ивуаре
Выборы в Кот-д’Ивуаре
События 28 сентября
Сентябрь 1958 года